Monchiesi – abitanti di Monchio delle Corti
Monchiesi – abitanti di Monchio